Ву́кич (, ) — фамилия балканского (сербского, югославского) происхождения.

Известные носители:
 Вукич, Джим (1945—2002) — американский кёрлингист.
 Вукич, Звонимир (род. 1979) — сербский футболист, полузащитник.
 Вукич, Милан (род. 1942) — боснийский, ранее сербский, югославский, шахматист, гроссмейстер (1975).